Коротич — фамилия.

 Коротич, Александр Владимирович (род. 1960) — профессор Московского архитектурного института, дизайнер, оформитель, обладатель Национальной телевизионной премии ТЭФИ.
 Коротич, Виктор Викторович (род. 1980) — российский оперный певец.
 Коротич, Виталий Алексеевич (род. 1936) — советский писатель, поэт и сценарист, обозреватель, журналист, общественный деятель, колумнист.
 Коротич, Владимир Иванович (1929—2007) — российский учёный-металлург, специалист в области подготовки сырья к доменной плавке.
 Коротич, Сергей Тарасович (1915—1996) — кавалер ордена Ленина, почётный гражданин Кременчуга.

См. также 
 Коротыч